World War Z (novel·la), novel·la postapocalíptica de zombies del 2006 de Max Brooks.
 World War Z (pel·lícula), pel·lícula del 2014 de la novel·la.
 World War Z (videojoc del 2013), videojoc per a mòbils de Phosphor Games.
 World War Z (Videojoc del 2019), videojoc per ordinador i consola de Saber Interactive.